Санчо IV од Кастиље (Ваљадолид, 12. мај 1258 − Толедо, 25. април 1295) је био краљ Кастиље. Био је син Алфонса X и Јоланде од Арагона.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1258.
Умрли 1295.